Виљамар има више значења:

 Виљамар (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виљамар, Симон Боливар (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Виљамар (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виљамар (Виљамар, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику